У́лица Гу́рьева — исчезнувшая улица Липецка. Находилась в Левобережном районе и проходила в Новолипецке от Лесной улицы в юго-западном направлении между рекой Воронеж и трассой, соединяющей Новолипецк и Тракторный (ныне — часть улицы Металлургов).

Образована 12 декабря 1946 года и названа в честь Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, гвардии генерал-майора, уроженца Липецкого района Липецкой области С. С. Гурьева (1902—1945).

Улица была застроена частными и малоэтажными коллективными домами, которые были полностью снесены к концу 1980-х при строительстве гаражей в этом районе и включении территории улицы в санитарно-защитную зону коксохимического и азотно-тукового производств НЛМК.

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку — Липецк: изд-во «Ленинское Знамя», 1968.
 

Гурьева